Лейтън Хаус Рейсинг е отбор от Формула 1, участвал в шампионата през периода 1990-1991 г. Има 32 старта като не успява да запише точки.

1991

Резултати във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт в Япония